

Patronyme 
 Alexander Gillies (1900-1980), joueur de rugby à XV écossais ;
 Ben Gillies (né en 1979), musicien australien surtout connu en tant que batteur de la formation rock Silverchair ;
 Clark Gillies (1954-2022), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey ; 
 Colton Gillies (né en 1989), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Elizabeth Gillies (née en 1993), actrice et chanteuse américaine ;
 Daniel Gillies (né en 1976), acteur, réalisateur de cinéma et scénariste néo-zélandais ;
 Gillies MacKinnon (né en 1948), réalisateur écossais ;
 Isabel Gillies (née en 1970), actrice et écrivaine américaine ;
 
 John Gillies (1747-1836), historien écossais ;
 John Gillies (1792-1834), médecin et botaniste écossais dont l’abréviation botanique standard est « Gillies » ;
  (1800-1870), écrivaine écossaise ;
 Margaret Gillies (1803-1887), miniaturiste et aquarelliste écossaise ;
  (1920–1999), entomologiste britannique ;
 Trevor Gillies (né en 1979), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 
 , un canton de l’Ontario au Canada ;
 Lac Gillies, un plan d'eau situé à 30 km au nord de Fort-Coulonge, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, Pontiac, Québec, Canada ;
 Lac Gillies, un lac urbain situé dans la ville de Timmins, au nord de l'Ontario, au Canada ;
 Aéroport Texada-Gillies Bay, un aéroport situé en Colombie-Britannique, au Canada.